Ifgan est un site archéologique à l'ouest de l'Algérie (Frenda). Capitale du royaume des fils d'Ifri ou Banou Ifren.

Histoire 

Site archéologique en Algérie